Список штатів Бразилії за щільністю населення станом на серпень 2017 (Бразильський інститут географії і статистики).

Див. також 

Списки:Бразилія
Штати Бразилії
Населення Бразилії